Woodall ist der Familienname folgender Personen:
 Al Woodall (* 1945), US-amerikanischer Footballspieler
 Alec Woodall (1918–2011), britischer Politiker
 Brad Woodall (* 1969), US-amerikanischer Baseballspieler
 Brian Woodall (1948–2007), englischer Fußballspieler
 Dennis Woodall (* 1978) deutsch-US-amerikanischer Basketballspieler
 Edward Woodall (* 1967), britischer Schauspieler
 Jerry M. Woodall (* um 1938), US-amerikanischer Festkörperphysiker und Materialwissenschaftler
 Jonnie Woodall (1946–2009), britischer Rennrodler, Bobsportler und Skeletonsportler
 Keith Woodall (1926–1981), kanadischer Eishockeytorwart
 Larry Woodall (1894–1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lee Woodall (* 1969), US-amerikanischer Footballspieler
 Peter Frederick Woodall (* 1951), simbabwischer Ornithologe
 Rob Woodall (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Trinny Woodall (* 1964), britische Modedesignerin, Moderatorin und Autorin.

Woodall ist der Name mehrerer Orte:
 Woodall (Oklahoma), Vereinigte Staaten
 Woodall (South Yorkshire), England

Woodall bezeichnet außerdem:
 (13732) Woodall, Asteroid des Hauptgürtels
 Woodall-Zahl, auch Cullen-Zahl, ein Begriff aus der Mathematik
 Woodall Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Woodhall